Энгера (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Каналь-де-Наваррес. Занимает площадь 241,8 км². Население 5 900 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 
 Página oficial

Муниципалитеты Валенсии